Tchervona Routa peut désigner :
 Tchervona Routa (ou Chervona Ruta selon l'orthographe anglo-saxonne) (en français, rue rouge), une légende folklorique ukrainienne ;
 Tchervona Routa, une chanson ukrainienne ; d'après cette chanson ont été nommés :
 le festival des chants ukrainiens Tchervona Routa ;
 divers ensembles en Russie et en Ukraine ;
 diverses sociétés et produits sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ;
 Tchervona Routa, un film soviétique de 1971 au casting duquel figurent notamment Sofia Rotaru et Vassyl Zinkevytch ;
 Tchervona Routa, un album de Sofia Rotaru ;
 Tchervona Routa, un groupe musical ayant notamment collaboré avec Sofia Rotaru.

Homonymie de titre